L’île de la Tortue peut faire référence à :
 l’île de la Tortue, île haïtienne (depuis 1804), au large d’Hispaniola dans l’Atlantique, ancienne colonie française (1627-1804), célèbre pour avoir été une base de pirates ;
 l’île de la Tortue, île inhabitée vénézuélienne ;
 l’île de la Tortue, ou Île de la Montagne Tortue, île chinoise taïwanaise ;
 l’île de la Tortue, île de l'archipel des Pléiades du Nord près d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie ;
 l’Île de la Tortue, dans les récits de création du monde de plusieurs peuples nord-amérindiens, est une façon de désigner la terre et plus spécifiquement le continent nord-américain.

Voir aussi 
 Île, ou îlot de la tortue dans l’archipel Matsu, dépendant de Taïwan ;
 La Tortue, une île française des Antilles, dépendant de Saint-Barthélemy.